Dietziker ist der Familienname folgender Personen:

 Albert J. Dietziker (1933–2010), Schweizer Chronobiologe und Entwickler des BIO-DAB-Kalkulators
 Andreas Dietziker (* 1982), Schweizer Radrennfahrer